

Romanzo
Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – romanzo di Francis Scott Fitzgerald (1925)

Cinema e televisione
The Great Gatsby – film del 1926 diretto da Herbert Brenon
Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – film del 1949 diretto da Elliott Nugent
Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – film del 1974 diretto da Jack Clayton
Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – film del 2013 diretto da Baz Luhrmann

Teatro
The Great Gatsby – commedia teatrale di Owen Davis (Broadway, 2 febbraio 1926)

Pagine correlate 
 Gatsby
 Il grande Gatsby (disambigua)